Toponímia:
 Austràlia:
 Kimberley (Austràlia Occidental)
 Kimberley Warm Springs (Tasmània)
 Canadà: Kimberley (Canadà)
 Sud-àfrica: Kimberley (Sud-àfrica), localitat que dona nom al mineral kimberlita
 Regne Unit:
 Kimberley (Norfolk)
 Kimberley (Nottinghamshire)
 Biografies:
 Barry Kimberley, futbolista 
 Kayton Kimberly, home de negocis i autor de Repossess Your Life!
 Kimberley Chen, Taiwan
 Miscel·lània:
 HMS Kimberley (F50), destructor de la classe K de la Royal Navy
 Setge de Kimberley (1899–1900), esdeveniment durant la Segona Guerra Boer